Osoby:
 Bas de Bever – niderlandzki kolarz górski
 John de Bever – niderlandzki piosenkarz
 Kees de Bever – niderlandzki architekt
 Leo de Bever – niderlandzki architekt

Zobacz też:
 Bever